

Patronymes 
 Célestin Freinet (1896-1966), instituteur et pédagogue français
 Élise Freinet (1898-1983), institutrice et pédagogue française
 Jean Frédéric Frenet (1816-1900), mathématicien français
 Jean-Baptiste Frénet (1814-1889), peintre français

Toponyme 
 La Garde-Freinet, commune française du Var.

Enseignement 
 La pédagogie Freinet, mise au point par Célestin Freinet.

Bâtiment 
 L'École Freinet, située à Vence dans les Alpes-Maritimes fondée par Célestin Freinet, inscrite au titre des monuments historiques.

Toponymes 
Le Freinet est une région des Maures, dont le nom subsiste notamment dans La Garde-Freinet.

Frenet est une localité de la section de Flamierge, dans la commune belge de Bertogne.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme